La velocidad de la luz puede referirse a:

 Velocidad de la luz, constante física que representa la velocidad a la que se desplaza la luz en el vacío.
 La velocidad de la luz, novela de Javier Cercas de 2005.
 La velocidad de la luz, álbum de Los Bunkers de 2013.